Saber Amar (álbum) — da banda portuguesa Delfins
 Saber Amar (telenovela) — portuguesa